Arbinger ist der Familienname folgender Personen:

 Fred Arbinger (* 1957), ehemaliger deutscher Fußballspieler und -trainer
 Johann Baptist Arbinger (1819–1890), katholischer Geistlicher und Reichstagsabgeordneter